

Пичугино — село, Варгашинський район, Курганська область
 Пичугино — присілок, Меленківський район, Владимирська область

Див. також 
 Пичугине